Орден Мужества — название государственных наград.

 Орден Мужества — государственная награда Российской Федерации.
 Орден Мужества — государственная награда частично признанной Республики Абхазия.

См. также 
 Орден «За личное мужество» — государственная награда СССР, в 1992—1994 годы — государственная награда Российской Федерации; был фактически заменён орденом Мужества. 
 Орден «За мужество» — государственная награда Украины.